Пасек, Жюстин (род. 1979, Харьков, СССР) — панамская фотомодель.
 Пасек, Ян Хризостом (ок. 1636—1705) — польский шляхтич.

Топоним 
 Пасек — посёлок, Хомутовский район, Курская область, Россия

Примечания